Covelas (Póvoa de Lanhoso), een plaats in de Portugese gemeente Póvoa de Lanhoso
 Covelas (Trofa), een plaats in de Portugese gemeente Trofa